Oph – abbreviazione della costellazione dell'Ofiuco